Suszka ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Suszka (* 1971), polnische Biathletin
 Marek Suszka (* 1983), polnischer Handballspieler